Il campionato oceaniano (o campionato d'Oceania) è una competizione sportiva ufficiale che mette in palio, a cadenza periodica, il titolo di campione d'Oceania di una determinata disciplina.

Nella maggior parte dei casi ci si riferisce a tornei per squadre nazionali o in cui gli atleti, pur se in competizione individuale, rappresentano il proprio Paese; più raramente l'espressione riguarda atleti individuali o società e squadre di club.

 Campionati oceaniani di atletica leggera
 Campionati oceaniani di badminton
 Campionato oceaniano di calcio (maschile)
 Campionato oceaniano di calcio (femminile)
 Campionato oceaniano di calcio a 5
 Campionati oceaniani di canoa slalom
 Campionati oceaniani di ciclismo su strada
 Campionati oceaniani di nuoto e sport acquatici
 Campionati oceaniani maschili di pallacanestro
 Campionati oceaniani femminili di pallacanestro
 Campionato oceaniano di pallamano maschile
 Campionato oceaniano di rugby a 15 maschile
 Campionato oceaniano di rugby a 15 femminile
 Campionati oceaniani di triathlon